Овидия (, ) — французский режиссёр, продюсер, журналист, доктор литературных наук и писатель. Первоначальную известность получила как феминистская порноактриса (с 1999 по 2003 г.), режиссёр порнографических и документальных фильмов.

Биография 
Овидия отказывается сообщать прессе своё настоящее имя. Её родители — либералы, в 2003 г. работавшие учителями. Она была замужем; её муж оставил должность преподавателя в Парижском университете. Позже они развелись, но профессиональная деятельность Овидии не была причиной развода.

Овидия описывает себя как средний класс. Её участие в танцах и хореографии и интерес к выражению человеческого тела сыграли определенную роль в привлечении к отрасли.

С декабря 2012 года является обозревателем французской газеты Metronews.

Овидия — убеждённый веган и сторонник прав животных.

Избранная фильмография 

В качестве актрисы:

 2000: XYZ, John B. Root
 2000: Ovidie, Clarisse Hahn (Dokumentation)
 2001: La Fête à Gigi, Alain Payet
 2001: Claudine, Martin Cognito
 2001: Der Pornograph (Le Pornographe), Бертран Бонелло
 2002: Orgasmus n°2, John B. Root
 2003: Les Plombiers, Wesley Mrozinki
 2005: All About Anna, Jessica Nilsson

В качестве режиссера:

 2000: Orgie en noir, Marc Dorcel productions
 2001: Lilith, Marc Dorcel productions
 2003: Sexualité mode d'emploi, en 3 volumes, Blue One
 2004: Premières expériences, Dorcel Productions
 Le Point G (Dokumentarfilm), V.communications
 2006: Les Concubines, V.Communications

Музыка 

Овидия также активно участвует в музыкальных кругах, организуя андерграундные концерты во Франции для таких музыкантов, как Dernière Volonté, Position Parallèle и другие.

Награды и номинации 
За пять лет в порнобизнесе, Овидия появилась более чем в 60 фильмах и получила семь наград:

 Брюссель 2001
 2001 Премия Hot d'Or— Hot d'Or d'honneur и Лучший Оригинальный Сценарий (Orgie en noir - сценарист)
 Брюссель 2002
 2002 Премия Ninfa — Лучшая актриса (публичная)
 Брюссель 2003
 2004 номинация на Международном фестивале эротики в Брюсселе — Лучшая женская роль (Франция)
 2009 Почетная премия Hot d'Or 
 2013 Feminist Porn Award — фильм года
 2014 Feminist Porn Award — Лучший режиссёр

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Овидия  на сайте Internet Adult Film Database
 Овидия  на сайте European Girls Adult Film Database
 Овидия на сайте Adult Film Database
 Профиль  на сайте AVN

Порноактрисы Франции
Деятели феминизма Франции
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Сексуально-либеральные феминистки